Mesek steht für:
 Mesek (Bulgarien), mittelalterliche Festungsanlage im Südosten Bulgariens

Mesek ist der Familienname von:
 Jon Mesek (* 1982), deutscher Singer/Songwriter